Karakter
 Blinky Bill, szereplő

Mozifilmek
 Blinky Bill kalandjai, 1992-es ausztrál rajzfilm, Yoram Gross rendezésében.
 Blinky Bill fehér karácsonya, 2005-ös ausztrál 2D-s számítógépes animációs film, Guy Gross rendezésében.
 Blinky Bill – A film, 2015-ös ausztrál 3D-s számítógépes animációs film, Deane Taylor rendezésében.

Tévéfilmsorozat
 Blinky Bill kalandjai, 1993-tól 1995-ig futott ausztrál televíziós rajzfilmsorozat, Yoram Gross rendezésében.
 Blinky Bill kalandjai a vadonban, 2015-től futó ausztrál televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat.